Le tournoi Open du Texas 2018 est l'édition féminine 2018 du tournoi de squash Open du Texas qui se déroule du 22 au  à Houston. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série, quatre joueuses qualifiées et une wild-card Olivia Fiechter. 

Le premier tour voit la sensation américaine Reeham Sedky, issue des qualifications, s'imposer face à la tête de série  Hania El Hammamy au terme d'un match long de .

La finale qui est une revanche de la finale des championnats des États-Unis disputée quelques semaines plus tôt, voit Amanda Sobhy l'emporter à nouveau face à sa compatriote Reeham Sedky
.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Texas (squash)
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Compétition de squash à Houston
Événement sportif à Houston
Sport aux États-Unis en mars 2018
Squash en 2018